Esparron ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Esparron (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Esparron (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Esparron (Var) im Département Var
 Esparron-de-Verdon im Département Alpes-de-Haute-Provence